Mythologie
 Thésée est un héros de la mythologie grecque, vainqueur notamment du Minotaure.

 Littérature
 Thésée est une tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully (1675).
 Thésée est le titre d'un roman d'André Gide (1947).

 Topologie
 Thésée est aussi une commune française de Loir-et-Cher.

 Marine
 Thésée est le nom donné à deux vaisseaux de la Marine française :
 Thésée, construit à Brest en 1758 ; 
 Thésée, construit à Rochefort en 1790.

Voir aussi 
Theseus
Teseo

Nom de bateau de la Marine française